Blanks est un patronyme porté notamment par :

 Billy Blanks (1955-), acteur américain ;
 Jamie Blanks (1961-), réalisateur et compositeur australien ;
 Kristaps Blanks (1986-), footballeur international letton ;
 Kyle Blanks (1986-), joueur et voltigeur de la Ligue majeure de baseball ;
 Lance Blanks (1966-), joueur et dirigeant américain de basket-ball.